Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
 Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy